Prova de Fogo é um livro do escritor brasileiro Pedro Bandeira, lançado pela Editora Ática.

Sinopse 
Gil era um garoto que passava despercebido, nem feio ou bonito, e amava Pris. Até que Gil tem um oportunidade de ouro, uma verdadeira prova de fogo, ao investigar um estranho sequestro. Para enfrentar os bandidos, ele usa toda a sua astúcia.

Livros de Pedro Bandeira